првенствено, роман Алиса у земљи чуда
или:
 Алиса у земљи чуда (албум), албум српске певачице Марине Висковић

Филмови 
 Алиса у земљи чуда (филм из 1951), амерички анимирани филм из 1951. године
 Алиса у земљи чуда (филм из 2010), амерички играни филм из 2010. године
 Алиса у земљи иза огледала, аустралијско-италијански анимирани филм